

Patronyme

 Jacques Stablinski (1957- ), coureur cycliste français ;
 Jean Stablinski (1932-2007), coureur cycliste français (père du précédent).

Édifice

 Le vélodrome couvert régional Jean-Stablinski, également appelé « Le Stab » est un vélodrome situé à Roubaix, en France